Община Гацко () —  община (муниципалитет) на юге Республики Сербской с центром в собственно городе Гацко.

География 
Муниципалитет имеет площадь в 736 км², являясь одним из самых больших муниципалитетов в Боснии и Герцеговине.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Гацко составила 9 734 человека, из которых в городе Гацко — 5 784 человека; по переписи 1991 года —  10 788 человек.

Этнический состав населения общины Гацко по переписи 1991 года:
 сербы — 6.661 (61,74 %);
 боснийские мусульмане — 3.858 (35,76 %);
 хорваты — 29 (0,26 %);
 югославы — 84 (0,77 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 156 (1,44 %).
Всего: 10.788 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входит 71 населённый пункт, в том числе город Гацко.

Примечания

Ссылки 
 

Общины Республики Сербской